Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин — один из старейших национальных чемпионатов по конькобежному спорту, который проводится с 1901 года. За время проведения чемпионата золотые медали завоевали 28 спортсменов, наиболее титулованным из которых является семикратный чемпион Хилберт ван дер Дёйм.

В настоящее время чемпионат Нидерландов является одним из наиболее сильных.

Чемпионы и призёры

Количество медалей 
После чемпионата 2023 года.

Примечания 

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту